Ха́рківський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Харків.

 Харківський провулок — провулок у місті Київ.
 Харківський провулок — провулок у місті Слов'янськ Донецької області.
 Харківський провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки